Akulliit Qeqertaat bezeichnet:
 Akulliit Qeqertaat (Insel, Kangaatsiaq, nördlich), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Akulliit Qeqertaat (Insel, Kangaatsiaq, westlich), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Akulliit Qeqertaat (Insel, Uummannaq), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland